Tanghe Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tanghe (köping i Kina, Chongqing), 
 Tanghe (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar